

Bragança